Яюк Басукі виграла титул, перемігши у фіналі Кьоко Наґацуку з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 n/a
  Яюк Басукі (переможниця)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Александра Фусаї (1-ше коло)
  Романа Теджакусума (2-ге коло)
  Фан Лі (чвертьфінал)
  Міяуті Місумі (чвертьфінал)
  Наґацука Кьоко (фінал)

Сітка

Посилання 
 1994 Nokia Open Draw

China Open (теніс)
Одиночний розряд
1994 у китайському спорті